Крегар — фамилия. Известные носители:

 Крегар, Лэйрд (1913—1944) — американский киноактёр.
 Крегар, Стане (1905—1973) — словенский художник.